Роман Шишкин: Шишкин, Роман Александрович (род. 1987) — российский футболист.
 Шишкин, Роман Викторович (1975—1996) — участник Первой чеченской войны, погиб при исполнении.